Pasaia Kirol Elkartea (también conocido como Club Deportivo Pasajes) es un equipo de fútbol español localizado en Pasajes, en la comunidad autónoma de País Vasco. Fundado en 1998, actualmente juega en la Tercera división española, disputando los partidos como local en el Campo de Fútbol Don Bosco, el cual tiene una capacidad de 2,000 espectadores.

Temporadas 

 11 temporadas en Tercera División

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 La Preferente Perfil de equipo

Equipos de fútbol fundados en 1941
Equipos de fútbol de Guipúzcoa
Equipos de la Tercera Federación - Grupo IV